Rabo (Pulo Aceh), plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh, Indonesië.
 Rabo (Seulimeum), plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh, Indonesië.
 Rabo (Tiro/Truseb), plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh, Indonesië.
 Rabobank, Nederlandse bank.

Personen 
 Álvarez Rabo (1960), Spaans cartoonist.
 Pita Rabo (1977), Fijisch voetballer.
 Ashu Rabo (1984), Keniaans hardloper.
 Hosni abd Rabo (1984), Egyptisch voetballer.
 Ali Rabo (1986), Burkinees voetballer.
 Noha abd Rabo (1987), Egyptisch taekwondoka.